St. Francois Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. Francois Township (Butler County, Missouri)
 St. Francois Township (Madison County, Missouri)
 St. Francois Township (St. Francois County, Missouri)
 St. Francois Township (Wayne County, Missouri)

Siehe auch:
 St. Francis Township